Шубарагаш — название населённых пунктов в Казахстане:
 Шубарагаш (быв. Карамышевка) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.
 Шубарагаш — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шубарагаш — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.